Надрага — українське прізвище. Відомі носії:

 Надрага Богдан Олександрович — почесний член Українського лікарського товариства у Львові, лікар Львівської обласної клінічної лікарні «ОХМАТДИТ».
 Надрага Василь Іванович — народний депутат України 4-го скликання.
 Надрага Олександр Антонович (1885-1962) — український вчений-правознавець, професор римського та цивільного права.

Прізвища на -га